Julian Melchiori (né le  à Richmond Hill dans la province d'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur. Il est le neveu du joueur de hockey de la LNH, Mike Murphy .

Biographie 
Joueur de la Ligue de hockey de l'Ontario, il est repêché par les Thrashers d'Atlanta au  rang lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2010. Il devient professionnel vers la fin de la saison 2011-2012 en jouant un match avec les IceCaps de Saint-Jean de la Ligue américaine de hockey. 

Il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey le  2013 avec les Jets de Winnipeg lors d'un match contre le Wild du Minnesota.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 2008-2009 || Hurricanes de Newmarket ||OJHL ||48 ||2 ||20 ||22 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 || Hurricanes de Newmarket ||OJHL ||39 ||7 ||16 ||23 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Rangers de Kitchener ||LHO ||63 ||1 ||18 ||19 ||55 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2011-2012 || Rangers de Kitchener ||LHO ||35 ||2 ||17 ||19 ||42||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Generals d'Oshawa ||LHO ||26 ||0 ||17 ||17 ||22 ||6 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2011-2012 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||52 ||1 ||7 ||8 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||50 ||1 ||10 ||11 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Jets de Winnipeg ||LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || IceCaps de Saint-Jean ||LAH ||70 ||1 ||5 ||6 ||54 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Moose du Manitoba ||LAH ||62 ||3 ||4 ||7 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Jets de Winnipeg ||LNH ||11 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Moose du Manitoba || LAH || 40 || 2 || 6 || 8 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Jets de Winnipeg || LNH || 18 || 0 || 2 || 2 || 8 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Moose du Manitoba|| LAH ||49 ||4 ||10 ||14 ||15 ||7 ||2 ||4 ||6 ||0
|-
|2018-2019 || Thunderbirds de Springfield|| LAH ||56 ||6 ||6 ||12 ||49 ||- || - || - || - || -
|-
|2019-2020 || Devils de Binghamton|| LAH ||61 ||6 ||11 ||17 ||14 ||- || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Grizzlys Wolfsbourg || DEL ||38 ||1 ||6 ||7 ||18 ||9 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2021-2022|| Grizzlys Wolfsbourg || DEL ||  || 

| 30 || 0 || 2 || 2 || 8 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en décembre 1991
Naissance à Richmond Hill
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage des Thrashers d'Atlanta
Joueur des Rangers de Kitchener
Joueur des Generals d'Oshawa
Joueur des IceCaps de Saint-Jean (2011-2015)
Joueur des Jets de Winnipeg
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams